Кажуть, що ґаусове число  ділиться на ненульове ґаусове число , якщо існує таке ґаусове число , для якого . 

Відношення подільності позначається таким чином: .  

При цьому число  називають дільником числа .  

Ґаусове число  називають простим, якщо воно не є дільником одиниці і має рівно 8 дільників: . 

Ця стаття містить таблицю, в якій наведено кількість, суму 4-тих степенів та добуток усіх дільників для ґаусових чисел з нормою, що не перевищує 1000.

Позначення в таблиці 

  – це кількість дільників ненульового ґаусового числа ;
  – це сума 4-тих степенів усіх дільників ненульового ґаусового числа ;
  – це добуток усіх дільників ненульового ґаусового числа .

Примітка 

 Оскільки у асоційованих ґаусових чисел множини дільників є рівними, то в таблиці будуть вказані лише ґаусові числа з першої координатної чверті.
 Якщо  – дільник ґаусового числа , то  та  теж є дільниками числа . Звідси випливає, що для будь-якого натурального , не кратного 4, сума -тих степенів усіх дільників числа  дорівнює 0. Тому в цій таблиці розглядається саме сума 4-тих степенів усіх дільників ненульового ґаусового числа.

Таблиця дільників

Див. також 

 Ґаусові числа
 Таблиця дільників
 Розклади ґаусових чисел на прості множники (таблиця)
 Функція дільників

Примітки

Література 

 
 
 
Алгебричні числа
Комплексні числа